Hughes County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Hughes County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Hughes County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma